Plav (Tsjechië)
 Plav (stad in Montenegro)
 Plav (gemeente in Montenegro)